Ernst Sachs (imprenditore) (1867-1932) – industriale tedesco, inventore in ambito ciclistico
Ernst Sachs (generale) (1880-1956) – ufficiale, SS-Obergruppenführer
Ernst Sachs (ingegnere) (1890-1977) – ingegnere tedesco, inventore e fondatore della ERSA
Ernst Wilhelm Sachs (1929-1977) – industriale tedesco